Schlaug är ett efternamn och kan syfta på:

 Birger Schlaug
 Rudolf Schlaug
 Wilhelm Schlaug